Нихон (日本) — одно из самоназваний Японии:

  — университет в Японии.

См. также 
 Нихонго — самоназвание японского языка.
 Нихон-кэмпо — японское единоборство.
 Нихон сёки — один из древнейших письменных памятников Японии.
 Нихон-сики — одна из систем записи слов японского языка с помощью латинского алфавита.
 Нихон сэкигун — японская леворадикальная организация.